Swindall ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Swindall (1876–1939), US-amerikanischer Politiker
 Pat Swindall (1950–2018), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Swindell
 Swindells